Петра Кишова (урожд. Полакова; , род. 15 мая 1968) — чехословацкая и чешская шахматистка, мастер ФИДЕ среди женщин.

Чемпионка Чехословакии 1985, 1989 и 1992 гг.

В составе сборной Чехословакии участница двух шахматных олимпиад (1990 и 1992 гг.).

В 1989 г. представляла Чехословакию в зональном турнире.

В 1992 г. участвовала в чемпионате мира среди студентов.

После распада Чехословакии редко выступала в соревнованиях высокого уровня. Последние партии шахматистки, имеющиеся в базах, датированы 2004 годом.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии П. Кишовой  в базе Chessgames
 Личная карточка П. Кишовой  на сайте 365Chess
 Личная карточка П. Кишовой  на сайте 365Chess (на девичью фамилию)

Шахматисты Чехословакии
Шахматисты Чехии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ среди женщин